Daniel Rosenfeld (* 9. května 1989 Karl-Marx-Stadt), známý také pod přezdívkou C418, je německý hudebník, který se proslavil soundtrackem videohry Minecraft.

Diskografie 
 Minecraft – Volume Alpha (2011)
 72 Minutes of Fame (2011)
 One (2012)
 Minecraft – Volume Beta (2013)
 148 (2015)
 Dief (2017)
 Excursions (2018)

Reference

Externí odkazy 
 

Němečtí skladatelé filmové hudby
Němečtí hudební skladatelé
Narození 9. května
Narození v roce 1989
Narození v Saské Kamenici
Muži
Žijící lidé